Lomba (Amarante), een plaats in de Portugese gemeente Amarante
 Lomba (Gondomar), een plaats in de Portugese gemeente Gondomar
 Lomba (Lajes das Flores), een plaats in de Portugese gemeente Lajes das Flores
 Lomba (Sabugal), een plaats in de Portugese gemeente Sabugal